Freie Musik ist im Sprachgebrauch die Bezeichnung für

 Musik in Form einer Improvisation, siehe Improvisation (Musik)
 Musik, die ähnlich freier Software frei kopiert, verändert und zu gleichen Bedingungen weitergegeben werden darf, siehe Freie Musik
 Musik, die aufgrund abgelaufener Schutzfristen im Urheberrecht gemeinfrei ist, siehe Free Sheet Music

Davon klar zu unterscheiden ist
 Musik, die für den privaten Genuss lediglich kostenlos erhältlich ist, aber dem Konsumenten keine weiteren Freiheiten bietet.

In Deutschland wird auch Musik, für deren Verwendung keine GEMA-Gebühren anfallen, „freie“ Musik genannt, siehe GEMA-freie Musik.